Jakub Novák (Slowaaks wielrenner)
 Jakub Novák (Tsjechisch wielrenner)